Sur la route peut faire référence à plusieurs sujets :

Musique 
 Sur la route, une chanson du groupe Téléphone sortie en 1979 ;
 Sur la route est une chanson de Raphael chantée en duo avec Jean-Louis Aubert, sortie en 2003 ;
 Sur la route, une chanson de Gérald de Palmas sortie en 1994 ;
 Sur la route est le  album live de Zaz sorti le .

Littérature 
 Sur la route, un roman de Jack Kerouac sorti en 1957 ;
 Sur la route !, album de bande dessinée Les Simpson

Cinéma 
 Sur la route, un film de Pema Tseden sorti en 2009 ;
 Sur la route, un film de Walter Salles sorti en 2012, adapté du roman homonyme de Jack Kerouac.